Ана́ньин — русская фамилия; имеет женскую форму Ананьина.

Известные носители 
 Ананьин, Александр Михайлович (1918—1998) — график, заслуженный художник РСФСР (1980), народный художник РСФСР (1986).
 Ананьин, Аркадий Николаевич (1851—не ранее 1917) — русский генерал от артиллерии, комендант Севастополя.
 Ананьин, Валерий Зосимович (род. 1941) — российский журналист, поэт, переводчик. Заслуженный работник культуры Республики Карелия.
 Ананьин, Виктор Васильевич (род. 1943) — советский и российский актёр.
 Ананьин, Егор Фёдорович (1924—1989) — советский рабочий, бригадир штукатуров, Герой Социалистического Труда (1966), почётный гражданин Пензы (1972).
 
 Ананьин, Яков Ананьевич (1740—1793) — первый губернский архитектор Нижнего Новгорода, выполнил ряд построек по проектам И. Е. Старова и Н. А. Львова ( ,  ).



См. также 
 Ананьино
 Ананьины
 Ананьич

Примечания